Wells Fargo Center to:
 Wells Fargo Center – wieżowiec w Minneapolis
 Wells Fargo Center – wieżowiec w Denver
 Wells Fargo Center – wieżowiec w Los Angeles
 Wells Fargo Center – arena w Filadelfii
 Wells Fargo Center – wieżowiec w Portland w stanie Oregon
 Wells Fargo Center – wieżowiec w Sacramento